Molekulska formula -{C10H22O}- se može odnositi na:

 1-Dekanol
 Propilheptil alkohol